Rose se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Francis Rose
 Francis L. Rose
 H.S.Rose
 Joseph Nelson Rose
 Klaus Rose
 Michael Rose
 Sharon L. Rose
 Walter Rose